Фудбалска репрезентација Велса је фудбалски тим који представља Велс на међународним такмичењима. Контролише је Фудбалски савез Велса, руководеће тело за фудбал у Велсу и трећи најстарији фудбалски национални савез. Тим се није квалификовао на завршницу Светског првенства још од 1958, када је први и за сад једини пут играо на Светском првенству. Утакмице као домаћин игра на стадиону Миленијум у Кардифу.

Успеси

Светска првенства

Европска првенства

Лига нација

Тренутни састав

Рекорди играча 
Ажурирано 28. мај 2018.

Селектори 
До 1954. Велшки тим су бирали група селектора, а капитен је испуњавао улогу тренера.

Референце

Спољашње везе 

 Football Association of Wales Званичан сајт

Велс
Фудбал у Велсу
Репрезентације Велса